Isaac Asare (1974), Ghanees voetballer
 Nana Asare (1986), Ghanees-Belgisch voetballer
 Asare (Aknīste), plaats in Letland